Voogd (familierecht)
Voogd (feodalisme)